Портальрубио-де-Гуадамехуд () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия. Занимает площадь 21,03 км². Население — 40 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 1 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки